

Helyek
Tallapoosa (Georgia), város Georgia államban
Tallapoosa (Missouri), város Missouri államban
Tallapoosa megye, Alabama
Tallapoosa folyó

Hajók
USS Tallapoosa (1863)
USCGC Tallapoosa (WPG-52)